The Last Stand (1938), een film van Joseph H. Lewis
The Last Stand (2006), een film van Russ Parr	
The Last Stand (2013), een film van Jee-woon Kim
X-Men: The Last Stand, een film uit 2006 over het superheldenteam de X-Men

The Last Stand (album), album van Sabaton uit 2016